Ochyrocera — род аранеоморфных пауков из семейства охирокератидовых. Встречается главным образом в Неотропике, в Америке от Мексики до Бразилии.

Виды 
На 2018 год в род включается 46 видов:
 Ochyrocera aragogue Brescovit, Cizauskas & Mota, 2018
 Ochyrocera arietina Simon, 1892
 Ochyrocera atlachnacha Brescovit, Cizauskas & Mota, 2018
 Ochyrocera bicolor González-Sponga, 2001
 Ochyrocera cachote Hormiga, Álvarez-Padilla & Benjamin, 2007
 Ochyrocera caeruleoamethystina Lopez & Lopez, 1997
 Ochyrocera callaina Dupérré, 2015
 Ochyrocera cashcatotoras Dupérré, 2015
 Ochyrocera charlotte Brescovit, Cizauskas & Mota, 2018
 Ochyrocera chiapas Valdez-Mondragón, 2009
 Ochyrocera coerulea (Keyserling, 1891)
 Ochyrocera coffeeicola González-Sponga, 2001
 Ochyrocera cornuta Mello-Leitão, 1944
 Ochyrocera corozalensis González-Sponga, 2001
 Ochyrocera diablo Pérez-González, Rubio & Ramírez, 2016
 Ochyrocera fagei Brignoli, 1974
 Ochyrocera formosa Gertsch, 1973
 Ochyrocera hamadryas Brignoli, 1978
 Ochyrocera ibitipoca Baptista, González & Tourinho, 2008
 Ochyrocera italoi Dupérré, 2015
 Ochyrocera janthinipes Simon, 1893
 Ochyrocera jaroca Valdez-Mondragón, 2017
 Ochyrocera juquila Valdez-Mondragón, 2009
 Ochyrocera laracna Brescovit, Cizauskas & Mota, 2018
 Ochyrocera losrios Dupérré, 2015
 Ochyrocera machadoi (Gertsch, 1977)
 Ochyrocera minima González-Sponga, 2001
 Ochyrocera minotaure Dupérré, 2015
 Ochyrocera misspider Brescovit, Cizauskas & Mota, 2018
 Ochyrocera oblita Fage, 1912
 Ochyrocera otonga Dupérré, 2015
 Ochyrocera peruana Ribera, 1978
 Ochyrocera pojoj Valdez-Mondragón, 2017
 Ochyrocera quinquevittata Simon, 1892
 Ochyrocera ransfordi (Marples, 1955)
 Ochyrocera rinocerotos Dupérré, 2015
 Ochyrocera sandovalae Baert, 2014
 Ochyrocera simoni O. Pickard-Cambridge, 1894
 Ochyrocera subparamera González-Sponga, 2001
 Ochyrocera thibaudi Emerit & Lopez, 1985
 Ochyrocera ungoliant Brescovit, Cizauskas & Mota, 2018
 Ochyrocera varys Brescovit, Cizauskas & Mota, 2018
 Ochyrocera vesiculifera Simon, 1893
 Ochyrocera viridissima Brignoli, 1974
 Ochyrocera zabaleta Dupérré, 2015
 Ochyrocera zamora Baert, 2014

Примечания 

Аранеоморфные пауки
Роды паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном